10/8 kan syfta på:

 10 augusti
 8 oktober (amerikanskt datumformat)